— японская фамилия, а также топоним.

Люди 
 Хаякава, Рэн (род. 1987) — японская спортсменка, стрелок из лука, бронзовый призёр 2012 года в командном первенстве.
 Хаякава Сэнкитиро(1863—1922) — японский чиновник, политик и предприниматель.
 Хаякава, Сэссю (1889—1973) — американский и японский актёр.
 Хаякава, Сюдзи — японский астроном и первооткрыватель астероидов.

Топонимы 
 Хаякава — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Яманаси.